Brill peut faire référence à :

Patronyme 
 Abraham Arden Brill (1874-1948), psychiatre et psychanalyste américain
 Alexander von Brill (1842-1935), mathématicien allemand
 Charlie Brill (né en 1938), acteur américain
 Debbie Brill (né en 1953), athlète canadienne
  (1895-1959), homme politique allemand
 Nathan Brill (1860-1925), médecin américain
 Paul Bril ou Brill (1554-1626), peintre flamand
 Shirley Brill (née en 1982), clarinettiste israélienne
 Steven Brill (né en 1962), acteur et producteur américain
 William Brill (1916-1964), officier supérieur de la Force aérienne royale australienne.
 Yvonne Brill (1924-2013), scientifique américano-canadienne

Toponyme 
 , village du Buckinghamshire au Royaume-Uni
 Brill, petit village à l'ouest de  dans les Cornouailles
 , communauté du Wisconsin aux États-Unis

Autre 
 Éditions Brill, maison d'édition néerlandaise
 Compagnie J.G. Brill (1868-1954), compagnie américaine de construction de tramway et autres véhicules
 Brill, nom anglais de la barbue (Scophthalmus rhombus)
 Brill Building, immeuble de New York
 , sous-marin américain et ensuite turc

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme